Marugán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Marugán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Marugán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar